Bernhard Brons ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Brons (Kaufmann, 1811) (1811–1893), deutscher Kaufmann und Politiker
 Bernhard Brons (Kaufmann, 1831) (1831–1911), deutscher Kaufmann